Dörfles ist der Name folgender Orte in

Deutschland:
 Dörfles-Esbach, Gemeinde im Landkreis Coburg, Bayern
 Dörfles bei Coburg, Ortsteil der Gemeinde Dörfles-Esbach, Landkreis Coburg, Bayern
 Dörfles bei Scheuerfeld, Ortsteil der kreisfreien Stadt Coburg, Bayern
 Dörfles (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Dörfles (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Dörfles (Obertrubach), Ortsteil der Gemeinde Obertrubach, Landkreis Forchheim, Bayern

Österreich:
 Dörfles (Gemeinde Ernstbrunn), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ernstbrunn, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Dörfles (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortslage in Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Dörfles (Gemeinde Weikendorf), Ortschaft und  Katastralgemeinde von Weikendorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Dörfles (Gemeinde Willendorf), Ortschaft und  Katastralgemeinde von Willendorf, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Tschechien:
 Dörfles, deutscher Name der Gemeinde Víska u Jevíčka im Okres Svitavy, Pardubický kraj
 Dörfles, deutscher Name von Vesce (Horní Stropnice), Ortsteil von Horní Stropnice, Okres České Budějovice
 Dörfles, deutscher Name der Wüstung Víska (Hradiště) auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary

Siehe auch:
 Dörflas
 Dörflis
 Dörfle